Всеми́рные хоровы́е и́гры () — международный конкурс хоров, проходящий раз в два года. На начальном этапе, в 2000—2004 годах, назывался «Хоровая Олимпиада» (). Впервые был проведён в Линце в 2000 году под патронатом президента Австрии Томаса Клестиля; в первой хоровой олимпиаде приняли участие 342 коллектива из 30 стран.

Условия участия

Квалификационный концерт 
Допускаются все хоры.

Открытый конкурс 
К участию допускаются любительские и самодеятельные хоры любого рода.

Конкурс чемпионов 
Доступ предоставляется по решению художественного комитета Всемирных Хоровых Игр. Хоры могут заявляться на этот конкурс, отбираться по результатам квалификации или делегироваться. Этот конкурс предназначен для хоров, которые уже подтвердили свой международный конкурсный опыт и свои умения на концертах и международных хоровых конкурсах.

Список всемирных хоровых игр

Страны-победители игр хорового пения по категориям в открытом конкурсе

Страны-победители игр хорового пения по категориям в конкурсе чемпионов 
Внимание! Номера и названия категорий могут немного отличаться год от года в разных странах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации «Интеркультур»
 «IX Всемирные Хоровые Игры» | “IX World Choir Games” http://ogni-sochi.ru/news.php?dirany=news20160716_01

Музыкальные конкурсы
Хоровое пение
Биеннале
Мероприятия, регулярно проводимые с 2000 года
Конкурсы вокалистов